Vassy peut désigner :

Toponyme 

 Vassy, ancienne commune française du Calvados jusqu'au  ;
 Vassy-sous-Pisy, commune française de l'Yonne ;
 Vassy-lès-Avallon, partie de la commune d'Étaule, Yonne ;
 Canton de Vassy, division administrative française du département du Calvados.

Patronyme 
 Étienne Vassy, géophysicien français

Pseudonyme 
 Vassy, acteur au générique de Marius (1931)
 Vassy, chanteuse et auteure-interprète australienne

Autres 

 
 Massacre de Vassy, évènement des guerres de religion (1562)